Dywizje kawalerii (jazdy) noszące numer „11”:

Polska:
 11 Dywizja Kawalerii Pancernej (od 1992)

Austro-węgierska:
 11 Dywizja Kawalerii Honwedu (1913–1918)

Rosyjska:
 11 Dywizja Kawalerii (1875–1918)

Radzieckie:
 11 Homelska Dywizja Kawalerii (1919–1924) → 8 Homelska Dywizja Strzelców
 11 Dywizja Kawalerii (1941–1943) → 8 Dywizja Kawalerii Gwardii (1943–1946)
 11 Dywizja Kawalerii Gwardii (1942–1946)